Bitwa pod Słonimem – bitwa stoczona 26 czerwca 1764 roku w czasie wojny domowej 1764 roku
 Bitwa pod Słonimem – bitwa stoczona 12 lipca 1769 roku podczas konfederacji barskiej
 Bitwa pod Słonimem – bitwa stoczona w dniach 1–2 sierpnia 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej
 Bitwa pod Słonimem (1919) − bitwa wojny polsko-bolszewickiej
 Bitwa pod Słonimem (VII 1920) − bitwa wojny polsko-bolszewickiej
 Bitwa pod Słonimem (IX 1920) − bitwa wojny polsko-bolszewickiej